Арура (или Арура setat, Арура setjat) — это единица измерения площади, которая была в ходу у древних египтян.

Арура равняется 100 королевским локтям, то есть 10 000 локтям2, что приблизительно составляет 2735,29 м2.

Арура состояла из:

Несколько единиц измерения, которые состояли из Арура setjat:

См. также 
 Математика в Древнем Египте

Ссылки 
 Торговля в Египте (система мер)

Единицы измерения площади
История математики
Древнеегипетская система мер